Тила () — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Tila с языка цельталь можно перевести как — место чёрной воды.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 1,1 % от площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Ла-Монтанья, находится на высоте 1789 метров.

Он граничит с другими муниципалитетами Чьяпаса: на востоке с Сальто-де-Агуа и Тумбалой, на юге с Яхалоном и Симоховелем, на западе с Сабанильей, а на севере с другим штатом Мексики — Табаско.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1915 году, по данным 2020 года в его состав входит 157 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 84,5 %;
 промышленность и строительство — 2,8 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 11,1 %;
 безработные — 1,6 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 81,8 %;
 водоснабжение: 43,8 %;
 водоотведение: 75 %.

Туризм 
Основной достопримечательностью является церковь Кристо Негро де Эскипулас (), построенная в XVIII веке.

Источники

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Чьяпаса
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чьяпаса